El término Catatonia puede designar a:
 Catatonia es un síndrome de alteraciones psíquicas y motoras, relacionado con la esquizofrenia y otros desórdenes mentales.
 Catatonia también puede referirse a un grupo galés de música pop de mediados y finales de los años 90.